Пётр Ефимович Вескляров (; имя при рождении Пинхас Хаимович Векслер; ) — украинский советский актёр театра и кино, телеведущий, заслуженный артист Украинской ССР (1973). Наибольшую популярность получил под своим телевизионным псевдонимом Дед Панас ().

Биография 
Родился в 1911 году в местечке Тальное Киевской губернии (ныне Черкасская область) в еврейской семье, отец был портным. Кроме него в семье было ещё двое братьев — старший погиб во время Гражданской войны, а младший — Исак Ефимович Векслер (1913—1942) — во время Великой Отечественной войны. Родители погибли во время Холокоста. С раннего детства играл в местном драмкружке.

В 1932—1940 годах — актёр Черкасского рабоче-крестьянского театра, начальник клуба и художественный руководитель в городе Гребёнка.

В годы Великой Отечественной войны оказался в плену, где и сменил имя и фамилию, став Вескляровым, бежал из лагеря в оккупированный Киев. Устроился на работу на железную дорогу. Там же организовал драматический кружок и вплоть до освобождения города в 1943 году ставил представления. После освобождения был вынужден покинуть Киев и устроился в Луцке артистом Волынского украинского музыкального театра им. Т. Шевченко, где работал в период 1946—1959 годов. Там же, в Луцке, познакомился с будущей женой Галиной, которая работала секретарём театра, здесь родился его сын Богдан, который также стал актёром. Воспитывал дочь своего брата Аллу.

В 1959—1982 годах работал на Киевской киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко.

Скончался Пётр Вескляров 5 января 1994 года. Похоронен в колумбарий на Байковом кладбище в Киеве.

«Дед Панас» 
Наибольшую известность Петру Весклярову принесла роль персонажа Деда Панаса, в которой он в течение более двадцати лет — в 1962—1986 годах — читал вечерние сказки вначале на украинском радио, а затем и на телевидении в программе «Спокойной ночи, дети» (), выходившей ранее под названием «Вечерняя сказка с Дедом Панасом». До Весклярова сказки в роли Деда Панаса читал на радио другой актёр, который вначале стал нуждаться в партнёре из-за своего возраста, а затем был окончательно заменён Вескляровым.

Дед Панас рассказывал сказки, которые по ходу нередко иллюстрировал. Сценарии писал сам, сказки рассказывал наизусть. Его традиционное обращение «Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики й дівчатка!» запомнилось нескольким поколениям маленьких зрителей.

Актёр выступал в украинской вышиванке, из-за чего постоянно навлекал на себя обвинения в национализме, но попытки снять его с эфира в 1970-е годы оканчивались ничем.

Детские письма адресовались именно ему: «Индекс: 252001 Куда: Киев, 1, Крещатик 26, телевидение; Кому: Дедушке Панасу». Письма на телестудию приходили центнерами, потому как Пётр Ефимович не играл для детей, а по-настоящему жил в кадре, а в утверждённый сценарий телепередачи всегда добавлял от себя что-нибудь интересное, — вспоминает заслуженный журналист Украины Владимир Яковлевич Заманский, работавший вместе с Петром Ефимовичем на протяжении десяти лет, в качестве редактора телепередачи «Спокойной ночи, дети»:

Мы познакомились в апреле 1970-го, когда я пришёл в детскую редакцию заместителем главного редактора. Работали вместе 10 лет. Я писал для Весклярова сценарии.
…
На снимке он в парике. Хотя волосы у него были точь-в-точь такие же. Почему-то он считал, что в парике красивее. Тогда телевидение было бедным. У Весклярова не было костюмеров, гримёров. Передачу вёл в вышиванке (вышитая рубашка), которую принёс из дома.

Колоссальная популярность среди детской аудитории имела и обратную сторону — Дед Панас закрыл актёру Петру Весклярову путь в кинематограф, ведь в какой бы роли ни появлялся на экране Пётр Ефимович, публика в любом образе упорно воспринимала его как Деда Панаса.

А братья Капрановы переняли приветствие Деда Панаса в качестве семейной традиции. В конце 1990-х годов, поняв секрет успеха Деда Панаса, братья выпустили сборник «Сказки Деда Панаса» на пяти VHS-кассетах.

Про Деда Панаса ходит немало историй. Но Владимир Заманский убеждён, что все они — выдумка. По мнению братьев Капрановых: «Если через столько лет о человеке помнят и даже рассказывают разные небылицы — это настоящий национальный герой».

Инцидент 

Широкое распространение получила история об инциденте, будто бы произошедшем в годы работы Весклярова в передаче «Спокойной ночи, дети». Согласно этой истории, дед Панас закончил передачу фразой нецензурного содержания, после чего перестал появляться в эфире (по различным версиям — то ли на долгое время, то ли на несколько дней). Некоторые источники отрицают возможность этого инцидента, ссылаясь на сослуживцев Весклярова, которые говорят, что Пётр Ефимович никогда не пил перед эфиром и не употреблял бранных слов. Другие подтверждают, что слышали эту фразу. Вспоминает тележурналист Денис Лавриенко, тогда ещё ребёнок:

…Я, честно говоря, даже не понял вообще, что́ он сказал. То есть для меня закончилась программа — и всё. Зато на следующий день уже всё взрослое население Киева гудело об этом. Когда я стал работать на телевидении, у меня вдруг такая появилась мысль, ради собственного интереса я решил найти эту видеозапись, но, к сожалению, в архивах «УТ-1» не осталось этого последнего эфира.

Денис Лавриенко разыскал в архивах единственную известную на сегодня запись «Вечерней сказки» за 1984 год.

Фраза «», которую молва приписывает деду Панасу, вошла в Большой словарь мата (составители Плуцер-Сарно, Дуличенко и Руднев) и встречается в произведениях Юрия Покальчука и Ирены Карпы. Среди прочих об инциденте пишет в своей книге вокалист украинской поп-группы ТНМК Александр Сидоренко (известный как «Фоззи»). Он поведал об одном из своих одноклассников, который хвастался, что записал на видеомагнитофон передачу с этой фразой, однако сам Сидоренко отмечает, что это один из самых загадочных советских телевизионных мифов: «Свидетелей — масса, но записей — нет».

Незадолго до Деда Панаса с экранов исчезла и другая культовая фигура детских телепередач — кукла Катруся и её «напарница» по эфиру Екатерина Лозовенко.

Память 
Похоронен в колумбарии Байкового кладбища. Вдова уехала в США, перед тем передав кинопленки с записями «деда Панаса» братьям Капрановым.

В 2019 году на помещении тальновской школы, на месте которой стоял дом, где родился Петр Вескляров, установлена памятная доска.

В 2022 году в Тальном Черкасской области улица Крылова стала улицей Весклярова.

Театральные роли 
 «Украденное счастье» И. Франко — Мыкола Задорожный
 «Каменный властелин» Л. Украинки — Командор
 «Ревизор» Н. Гоголя — Городничий
 «Овод» Э. Войнич — Монтанелли

 Фильмография 

  — Олекса Довбуш — дед Петрия 1959 — Иванна — Панас Голуб  — Кровь людская — не водица
 1960 — Прощайте, голуби — Илья Захарович
 1960 — Рождённые жить — Остап
 1960 — Роман и Франческа — Чино Алигьери
  — Здравствуй, Гнат! — Иван Лапшин
 1961 — Лесная песня — дядька Лев
 1961 — Дмитро Горицвит — Фесюк
  — В мёртвой петле
 1962 — Сейм выходит из берегов — Чубарь
  — Люди не всё знают — Фесюк
  — Сумка, полная сердец — муж Мотри
  — Сон — придворный
  — Гадюка — Рыжков
 1965 — Хочу верить — Кузьма Егорович Левченко
  — Цыган — Будулай-старший
 1967 — Вий — Ректор / Дорош
  — Большие хлопоты из-за маленького мальчика — машинист
  — Падающий иней — Костас
 1969 — Сердце Бонивура — Андрей Иванович, часовщик
  — Севастополь — Кудря
 1970 — Два дня чудес — пожилой доктор
  — Дерзость — стрелочник
  — До последней минуты — крестьянин
 1973 — Старая крепость — садовник Корыбко
  — Юркины рассветы — дядя Вася
  — Ералашный рейс
  — Забудьте слово «смерть» — селянин
  — Школа — дед

См. также 
 Дядя Юра (коллега Дедушки Панаса на Центральном телевидении СССР)
 Станислав Иванович Станкевич (радиоведущий в роли сказочника «Дедушки Стаса» передачи «Вечерняя колыбельная» на Украинском радио)
 «Спокойной ночи, малыши!»

Примечания

Ссылки 
 Мистецтво України: Біографічний довідник / За редакцією А. В. Кудрицького. — К., 1997. — С. 111. 
 Кіно-Expert
 Кіно-Коло
 Луцьке «заслання» діда Панаса

Видео 
 «Параллельный мир»  пр-во телеканала СТБ
  пр-во телеканала «5-й канал»

Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Похороненные на Байковом кладбище
Артисты, известные под псевдонимами